Salmanazar steht für:

 Salmanassar III., König von Assyrien aus der Bibel († ca. 824 v. Chr.)
 Eine Weinflasche mit 9 Litern Inhalt, siehe Champagner

Siehe auch:
 Salmanassar